Die Liste der Rektoren der Humboldt-Universität zu Berlin führt alle Personen auf, die seit der Neugründung 1945 das Amt des Rektors bzw. (seit 1992) Präsidenten der Humboldt-Universität zu Berlin ausgeübt haben. Sie setzt die Liste der Rektoren der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin fort.

20. Jahrhundert

21. Jahrhundert

Weblinks 
 Liste auf der Homepage der HU Berlin
 Rektoratsreden im 19. und 20. Jahrhundert

Berlin, Humboldt-Universitat
!